Jennifer White (Agoura Hills, 6 de fevereiro de 1988) é uma atriz pornográfica e modelo erótica americana.

Carreira 
Nascida em Agoura Hills, Califórnia, reside em Los Angeles onde começou sua carreira na indústria de filmes adultos. Iniciou em 2009 aos 21 anos de idade.

Desde então, já gravou cenas para diversas produtoras, como Bang Bros, Reality Kings, Brazzers, Evil Angel, entre outras. Em 2011 venceu o AEBN VOD Awards na categoria "Melhor estreante" (Best Newcomer). Também concorreu ao AVN na categoria "Nova estrela" (Best New Starlet).
Ela se destaca mais em suas cenas de sexo inter-racial com atores negros.

Prêmios e indicações 
 2011: AEBN VOD Awards – Best Newcomer — venceu
 2011: AVN Award – Best New Starlet — indicada
 2011: Urban X Award – Best Girl/Girl Sex Scene – The Session (junto com Anjanette Astoria) — indicada
 2011: XBIZ Award – New Starlet of the Year — indicada
 2012: AVN Award – Best Oral Sex Scene – Sloppy Head 3 — indicada
 2012: AVN Award – Best POV Sex Scene – Jerkoff Material 6 — indicada
 2013: AVN Award – Best Anal Sex Scene – Star Wars XXX: A Porn Parody (junto com Tom Byron) — indicada
 2013: AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Farm Girls Gone Bad (junto com Giselle Leon & Mick Blue) — indicada

Filmografia parcial

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos